Pomocnik (piłka nożna) – zawodnik w piłce nożnej
 Pomocnik (hokej na trawie) – zawodnik w hokeju na trawie
 Pomocnik (roślina) – rodzaj roślin z rodziny wrzosowatych
 Pomocnik  – powieść Bernarda Malamuda z 1957
 Pomocnik (film) – czechosłowacki film z 1982 roku
 Pomocnik historyczny – dodatek do polskiego tygodnika „Polityka”
 Pomocnik (prawo)